Kukić (eingedeutscht auch: Kukic) ist der Familienname folgender Personen:

 Dejan Kukić (* 1995), serbisch-kroatischer Fußballspieler
 Lazar Kukić (* 1995), serbischer Handballspieler
 Nermina Kukic (* 1971), deutsche Schauspielerin
 Rudolf Kukić (1903–1978), jugoslawischer Schauspieler
 Slavo Kukić (* 1954), bosnischer Soziologe und Politiker
 Zoran Kukić (* 1973), bosnischer Basketballspieler